Ханым Мамед кызы Ибрагимова (; род. 1979; Баку, Азербайджанская ССР) — азербайджанский дипломат и государственный деятель, чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации с 13 сентября 2017 года и Княжестве Лихтенштейн с 8 декабря 2017 года по 24 апреля 2021 года. Кавалер медали «За отличие на государственной службе».

Биография 
Ханым Ибрагимова родилась 1979 года в Баку.

Ханым Ибрагимова работала консультантом постоянного наблюдателя Азербайджана в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (OSCE).

Чрезвычайный и полномочный посол Азербайджанской Республики в Швейцарской Конфедерации с 13 сентября 2017 года и Княжестве Лихтенштейн с 8 декабря 2017 года по 24 апреля 2021 года.

Награды 
 Медаль «90-летие дипломатической службы Азербайджанской Республики (1919—2009)»
 Медаль «За отличие в дипломатической службе»
 Медаль «За отличие на государственной службе» (4 мая 2016 года)

Примечания 

Родившиеся в Баку
Дипломаты XXI века
Дипломаты по алфавиту
Дипломаты Азербайджана
Послы Азербайджана